

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bayou – ecosistema tipico del delta del Mississippi, Louisiana
 Bayou Cane – census-designated place nello stato della Louisiana
 Bayou La Batre – comune nella contea di Contea di Mobile, Alabama
 Black Bayou – fiume in Texas e Louisiana
 Bayou Macon – bayou situato in Arkansas e Louisiana
 Mound Bayou – città nella contea di Bolivar, Mississippi

Altro 
 Bayou Country – album in studio dei Creedence Clearwater Revival
 Blue Bayou – film del 2021 scritto, diretto e interpretato da Justin Chon

Pagine correlate 
 Bayou Vista